Lady Rose (Mungo Jerry) (1971), een single van Mungo Jerry
 Puerto de Llansa (Lady Rose) (1982), een single van Jack Jersey